Мікрорайон «Широкий» — житловий мікрорайон, розташований у Кіровському районі міста Донецьк. Забудований у період з 1960 по 1970 рік.

Історія 

До початку забудови мікрорайону у 1960-х роках на півдні від  сучасного місця знаходження, був розташований хутір «Широкий». Від однойменного хутіра майбутній мікрорайон й отримав назву.

Забудова планувалася у вигідному економічному районі. На півдні траса на Маріуполь та Волноваху, а на півночі розташовувався центр міста. На початок 1960-тих була побудована значна частина сучасних будівель. 

Станом на 2014 рік район значно постраждав від бойових дій на сході України. На данний момент на південь від забудови була побудована Донецька кільцева траса.

Географія

Загальна характеристика 

Географічні координати мікрорайону: 48°00' пн. ш. 37°48' сх. д. Географічно належить до степової зони.

Клімат тут помірно континентальний. Ізотерма січня −5 °C та липня +22 °C. Взимку переважають північно-східні та східні вітри, влітку — північно-західні та західні вітри. Швидкість вітру сягає 20-30 м/сек. Опадів випадає до 556 мм на рік. Середня температура повітря взимку: мінус 3-6 °С.

Інфраструктура

Загальна характеристика 
У мікрорайоні є 4 вулиці та 1 проспект: вулиця Шутова, вулиця Максима Козиря, Ленінський проспект, вулиця Приморська та вулиця Паші Ангеліної. На південному-заході розташований ставок «Піщаний» та «Кірша». На північному сході розташовані ТЦ Метро та ТЦ Епіцентр.

Транспорт 
 До мікрорайону курсують такі маршрути автобусів: №25, №35а, №37, №43, №54, №73, №87, №197.
 До мікрорайону курсує лише один маршрут тролейбусу №21.

Місцевості
Донецьк
Донецька область
Географія Донецька

Посилання 

 Інформація про мікрорайон Широкий на Wikimapia
 Мікрорайон Широкий на Іnfodon
 Карта map.meta.ua
 Мікрорайон Широкий на Wikiroutes
 Інформація на Infoportal
 Мікрорайон на Kitabi
 Каталог «Мікрорайон Широкий»
 Деяка інформація на Esosedi
 Інформація до воєнних дій
 Forum domik
 Інформація на dic.academic